Ernst Maass ist der Name folgender Personen:

* Ernst Maass (Philologe) (1856–1929), deutscher Klassischer Philologe 
 Ernst Maass (Maler) (1904–1971), deutscher Maler